Eclipse (entorn integrat de desenvolupament), entorn integrat de desenvolupament de codi obert programat principalment en Java, per a desenvolupar projectes en C, C++, COBOL, Python, Perl, PHP entre altres 
 Eclipse o eclipsi, fenomen astronòmic que es produeix quan un objecte celestial es mou a través de l'ombra d'un altre
 Eclipse (cançó), desena i darrera cançó de l'àlbum The Dark Side of the Moon del grup britànic de rock progressiu britànic Pink Floyd, publicat el 1973
 Eclipse Public License, mena de llicència de programari de codi obert i que empra la Fundació Eclipse per al seu programari
 Eclipse Sound, estret de l'Arxipèlag Àrtic Canadenc (Qikiqtaaluk, Nunavut) que separa l'illa de Bylot de l'illa de Baffin 
 Fundació Eclipse, organització sense ànim de lucre que administra la comunitat de codi obert anomenada Eclipse